Dieser Artikel behandelt die Fußballolympiaauswahl der USA während der Olympischen Sommerspiele 1972.

Olympia-Qualifikation 

Die USA und El Salvador waren in ihrer Vorrundengruppe nicht nur Punktgleich, sondern hatten auch die gleiche Tordifferenz. Damit musste der Gruppensieger in einem Entscheidungsspiel auf neutralen Platz ermittelt werden. Im jamaikanischen Kingston setzte sich letztendlich die USA im Elfmeterschießen durch und zog in die entscheidende Kontinentale-Endrunde ein. In dieser setzte man sich hinter Mexiko gegenüber Guatemala sowie Jamaika durch und qualifizierte sich somit für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München.

Vorrunde (Gruppe 3) 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

CONCACAF-Endrunde 
Abschlusstabelle

|}
Spielergebnisse

Olympia-Endrunde

Kader

Spiele 
Nach einem Unentschieden gegen Marokko und einer Niederlage gegen Malaysia hatte man im letzten Spiel noch die theoretische Chance durch einen Sieg gegen Gastgeber BR Deutschland den zweiten Tabellenplatz zu belegen. Nach einer klaren Niederlage schloss man jedoch die Gruppe als Vierter ab und schied aus dem Turnier aus, in dem sie als einzige Mannschaft ohne eigenen Torerfolg blieb.

Vorrunde (Gruppe 1) 

|}

Literatur

Weblinks 
 
 Offizielle Seite der FIFA

USA
US-amerikanische Fußballnationalmannschaft
Fussball 1972